Zaglavlje (obrada teksta)
Zaglavlje (diplomatika)